Pele o Pelé: el futbolista Edison Arantes do Nascimento
 Volcà Pelé altrament dit Mont Pelée de la Martinica
 Deessa Pelé de la mitologia hawaiana
 Illa Pele (Île Pelée) illa francesa situada davant de Cherbourg